eGazety sp. z o.o. – polskie przedsiębiorstwo handlu detalicznego z siedzibą w Warszawie, zajmujące się sprzedażą prasy w formie elektronicznej.

Spółka eGazety została założona w lutym 2005. Początkowo działała pod firmą Analizy Finansowe sp. z o.o., jednak w maju 2005 zmieniła nazwę na obecną. Pośrednio należy do brytyjskiej grupy Mecom.

Według raportu Money.pl, eGazety wraz z Nexto i e-Kioskiem należą do trójki największych dystrybutorów cyfrowych wydań prasy w Polsce, a ich łączna miesięczna sprzedaż wynosi około 270 tys. egzemplarzy. Ten sam raport zwraca jednak uwagę, że sprzedaż tradycyjnych, papierowych wydań gazet w lutym 2008 wyniosła 120 mln egzemplarzy.

Firma, podobnie jak jej konkurenci, rozprowadza e-gazety w plikach o własnym formacie, opartym na PDF. Do ich odczytania niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania dostarczonego przez dystrybutora, które działa w systemach operacyjnych: Microsoft Windows, Mac OS oraz iOS.

Przypisy 

Polskie przedsiębiorstwa handlu detalicznego
Przedsiębiorstwa w Warszawie
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 2005